Вилијам V од Монферата (око 1115-1191) био је маркиз од Монферата од 1136. године до своје смрти. Један је од најзначајнијих крсташа свога времена.

Биографија 

Вилијам је учествовао у Другом крсташком рату у склопу француске армије Луја VII. Отац је Конрада од Монферата, јерусалимског краља и учесника Трећег крсташког рата. Учествовао је у бици код Хитина у којој је заробљен. Саладин га приликом опсаде Тира поставља као штит од крсташких стрела, али му Конрад поручује да ће радије сам испалити стрелу у свога оца него предати град. Ослобођен је 1188. године код Тортосе. Умро је 1191. године.

Породично стабло

Види још 
 Конрад од Монферата
 Опсада Тира

Литература 
 

Рођени 1115.
Умрли 1191.
Крсташи
Личности Другог крсташког рата
Маркизи од Монферата
Династија Алерамичи